Badu steht für:
 Badu Island, eine Insel, die zum australischen Bundesstaat Queensland gehört
 Badu (Ort), Stadt im Tain District in Ghana
 Badu (Jiaocheng) (八都镇), Großgemeinde Badu im Stadtbezirk Jiaocheng in der chinesischen Provinz Fujian

Badu ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Badu, französischer Reitsportler
 Emmanuel Agyemang-Badu (* 1990), ghanaischer Fußballspieler
 Erykah Badu (* 1971), US-amerikanische Soul-Sängerin
 Malcolm Badu (* 1997), deutscher Fußballspieler